Holzer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Holzer Bach (Düssel), rechter Zufluss der Düssel in Düssel, Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Holzer Bach (Geislbach), linker Zufluss zum Geislbach bei Esterndorf, Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Holzer Bach (Itter), rechter Zufluss der Itter oder des Itterbachs in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Holzer Bach (Netzbach), rechter Zufluss zum Netzbach zum Fischbach (Saar) bei Holz, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Holzer Bach (Wupper), linker Zufluss der Wupper im Stadtbezirk Elberfeld von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Holzer Bach, Name des Oberlaufs des Hebborner Bachs, rechter Zufluss der Strunde in Bergisch Gladbach, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Unterholzer Bach, rechter Zufluss der Wupper vor Aue, Stadtteil Gräfrath, Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Holzbach (Begriffsklärung)
 Holzerbach